F6, F-6, F.6 ou F06 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Curtiss F6C Hawk, un avion de chasse américain ;
 F 6, un sous-marin de la Regia Marina ;
 F-6, la nouvelle désignation adoptée en 1962 pour l'avion de chasse américain Douglas F4D Skyray ;
 Forlanini F.6, un dirigeable militaire italien.

Immobilier 
 F6 : un appartement F6 est un logement de 5 pièces hors salle de bain et incluant cuisine, salle à manger, 3 chambres à coucher, (voir taille des logements).

Informatique 
 , sixième touche de fonction d'un clavier informatique.

Médecine 
 Autres troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique (F06), d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon F6, un appareil photo reflex argentique professionnel lancé en 2004.

Sport automobile 
 Copersucar F6, une Formule 1 de 1979.

Transports 
Aviation
 .

Automobile
 BMW Série 6 gran coupé (F06), version coupé 4 portes de la troisième génération de la BMW série 6 ;
 BYD F6, une automobile du constructeur chinois BYD.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres